Лоза може означавати:

 Лоза (Плзењ-север), насеље у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Лоза (Саксонија), насеље у округу Бауцен, Саксонија, Немачка

или:

 род скривеносеменица из породице лозица (-{Vitaceae}-)
 животну форму биљака повијуша и пењачица у биљној породици -{Vitaceae}- (лозице) 
 династију или генеалогију фамилије (породице)
 ракију лозовачу